bespeler van de trompet
Jan Klaassen de trompetter
Betty Trompetter
 lokale krant in Limburg; zie Trompetter (krant)